

Токарева — присілок, Каменськ-Уральський міський округ, Свердловська область
 Токарева — присілок, Юргамиський район, Курганська область